Верхняя Мачáра или Земо Мáчара (,  [Земо Мачара]) — село , на левом берегу реки Мачара. К югу расположено село Мерхеул (центр администрации).

Население 
В 1959 году в селе Мачара (Земо Мачара) жило 663 человек, в основном грузины и армяне (в Мерхеульском сельсовете в целом — 3076 человек, в основном грузины, армяне и русские). В 1989 году в селе жило 684 человека, в основном грузины и армяне.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета